Amerikai Egyesült Államok
 Glenbrook (Lake megye, Kalifornia)
 Glenbrook (Nevada megye, Kalifornia)
 Glenbrook (Nevada)
 Glenbrook (Oregon)
 Glenbrook (Stamford, Connecticut)
 Ausztrália
 Glenbrook (Új-Dél-Wales)
 Egyesült Királyság
 Glenbrook (Greater Manchester)
 Írország
 Glenbrook (Cork megye)
 Kanada
 Glenbrook (Calgary)
 Új-Zéland
 Glenbrook (Új-Zéland)